Die 2. Liga 1998/99 war die 51. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1998 und endete im Juni 1999.

Modus 
Die 29 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu 14 bzw. 15 Teams aufgeteilt. Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Meister beider Gruppen stiegen in die 1. Liga auf. Die Vereine ab Platz 11 stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine 
 Varta Namysłów + Odra Opole => Odra/Varta Opole
 Lechia Gdańsk + Polonia Gdańsk => Lechia/Polonia Gdańsk
Górnik Wałbrzych, Zawisza Bydgoszcz und Okocimski KS Brzesko zogen vor Saisonbeginn zurück.

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99